Miejscowości w Polsce
 Kolonia Boćki – kolonia wsi Boćki w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Boćki *
 Kolonia Boćki – kolonia w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Boćki